Ekstraklasa 2010-11  var den 77. udgave af det polske mesterskab i fodbold. Turneringen blev  afviklet  fra den 6. august, 2010 og blev afsluttet den 29. maj, 2011.

Wisła Kraków vandt deres 13. polske mesterskab.

Tabel

Statistik

Målscorer
Kilde: onet.pl  
14 mål
  Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok)12 mål
  Andrzej Niedzielan (Korona Kielce)  Abdou Traoré (Lechia Gdańsk)11 mål
  Artjoms Rudņevs (Lech Poznań)10 mål
  Darvydas Šernas (Widzew Łódź)  Miroslav Radović (Legia Warszawa)9 mål
  Artur Sobiech (Polonia Warszawa)  Andraž Kirm (Wisła Kraków)8 mål
  Przemysław Kaźmierczak (Śląsk Wrocław)  Dawid Nowak (GKS Bełchatów)  Tadas Labukas (Arka Gdynia)  Piotr Grzelczak (Widzew Łódź)  Maciej Jankowski (Ruch Chorzów)  Cristián Díaz (Śląsk Wrocław)Top assistantsKilde: transfermarkt 

10 assister
  Sebastian Mila (Śląsk Wrocław)

9 assister
  Edi Andradina (Korona Kielce)
  Dudu Paraíba (Widzew Łódź)
	 
8 assister
  Artur Sobiech (Polonia Warszawa)
  Mateusz Klich (Cracovia)	

7 assister
  Miroslav Radović (Legia Warszawa)
  Andraž Kirm (Wisła Kraków)
  Patryk Małecki (Wisła Kraków)
  Tomasz Kupisz (Jagiellonia Białystok)
  Maciej Małkowski (GKS Bełchatów)

Fodbold i Polen
Fodboldsæson 2010-11